«In Too Deep» () — песня сербской певицы Тияны Богичевич, представленная на конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве. Клип песни был выпущен 11 марта 2017 года, в то время как в цифровая версии был выпущен 10 апреля.

Евровидение 

27 февраля 2017 года Богичевич была утверждена в качестве представителя Сербии на Евровидении 2017 года. 6 марта была подтверждена песня «In Too Deep». Премьера музыкального видео песни состоялась 11 марта. Сербия соревновалась в первой половине второго полуфинала на Евровидении, но не смогла выйти в финал.

Композиция

История релиза

Примечания 

Песни на английском языке
Песни Сербии на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2017»